Kovur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kovvūr, ort, Andhra Pradesh, West Godāvari, 
 Kovūr, ort, Andhra Pradesh, Nellore, 

Robotskapade Indienförgreningar